Финал четырёх Евролиги 2021/2022 прошёл с 19 по 21 мая 2022 года на стадионе «Штарк Арена» в Белграде, Сербия. Изначально он должен был проведен в Берлине.

В Финале четырёх встретились победители четвертьфинальных матчей. Победителем Евролиги стал турецкий клуб «Анадолу Эфес» из Стамбула, который обыграл в финале испанский «Реал» из Мадрида. Самым ценным игроком Финала четырёх был признан Василие Мицич.

Арена 
Финал четырёх Евролиги изначально планировали провести 27-29 мая 2022 года в Берлине, Германия на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» . 4 марта 2022 года было принято решение перенести финал четырёх в Белград, Сербия

Участники

Путь к Финалу четырёх

Сетка

Полуфиналы

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Матч за 3-е место

Финал

Состав команд-участниц Финала четырёх

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евролиги

Евролига 2021/2022
Финалы Евролиги
Международные спортивные соревнования в Белграде